Jena peut signifier :
 Jena, le nom allemand de la ville de Iéna, lieu de la bataille d'Iéna ;
 Jena en Louisiane ;
 Les six de Jena, un fait divers ayant eu lieu à Jena en Louisiane ;
 Jena, un astéroïde ;
 Jena, un framework Java orienté pour le développement d'applications du Web sémantique.

Voir aussi